Diese Liste gibt eine möglichst aktuelle und vollständige Übersicht aller Spiele und Anwendungen für Nintendos Ende 2012 erschienene Heimkonsole Wii U.

Spiele

Download-Spiele 
Die Wii U verfügte seit Systemstart über einen Nintendo eShop, über den Download-Spiele bezogen werden können. Diese werden hier genannt.

Nintendo bestätigte bereits vor Veröffentlichung der Wii U, dass es die Möglichkeit geben wird, Vollpreis-Titel für die Wii U auch per Download erwerben zu können. Diese Spiele werden hier nicht erneut aufgelistet.

Wii-Spiele als Download

Die WiiU kann auch Spiele wiedergeben, die auf Disk für die Wii erschienen sind. Folgende zuvor auf Disk für die Wii erschienene Titel sind zusätzlich auch als Download im E-Shop der WiiU wiederveröffentlicht worden.

Virtual-Console-Spiele 
Folgende Spiele, welche ursprünglich für ältere Konsolen entwickelt wurden, können als Download-Titel für die WiiU erworben werden:

Download-Anwendungen 

Für die WiiU sind außer Spielen auch andere Anwendungen erschienen, die aus dem E-Shop heruntergeladen werden können.

Weblinks 
 Wii-U-Spiele bei Nintendo.de

Einzelnachweise 

Wii-U